Mitologia
Hermes — deus da mitologia grega, considerado o mensageiro dos deuses
Hermes Trismegisto — "Hermes três-vezes-mais", divindade sincrética que combina características do deus grego Hermes e do deus egípcio Toth

Pessoas
 Hermes de Filipópolis — um dos Setenta Discípulos
 Hermes de Narbona — bispo de Narbona do 

Topônimos
Hermes (Oise) — comuna francesa, situada na região da Picardia

Tecnologia
Hermes (vaivém) — projeto de ônibus espacial (mini-vaivém espacial) da Agência Espacial Europeia
Hermes (programa de mísseis) — programa de mísseis desenvolvido nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial

Outros
Hermes e Renato — programa humorístico de televisão da MTV brasileira

Hermes